Tapiovaara ist der Nachname von

Ilmari Tapiovaara (1914–1999), finnischer Innenarchitekt und Designer und
Nyrki Tapiovaara (1911–1940), finnischer Filmregisseur.